Ian MacKillop (né le ) est un boxeur canadien natif de Fredericton, au Nouveau-Brunswick.
Sainte Mary MacKillop (1842-1909) est une religieuse australienne.